I Campionati europei di triathlon del 2010 si sono tenuti ad Athlone, Irlanda in data 3 luglio 2010.

Nella gara maschile ha vinto il britannico Alistair Brownlee, mentre in quella femminile la svizzera Nicola Spirig.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente lo spagnolo Vicente Hernández e la tedesca Annika Vössing.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2010, nella categoria under 23, si è svolta, invece, a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, il 28 agosto 2010. Nella gara maschile ha vinto il portoghese João Silva, mentre in quella femminile ha vinto la polacca Agnieszka Jerzyk.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Campionati europei di triathlon
 Campionati del mondo di triathlon
 Campionati del mondo di triathlon del 2010

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Vila Nova de Gaia
Sport ad Athlone
Triathlon nel 2010